CMS puede referirse a las siguientes instituciones:
 Church Mission Society, agrupación de sociedades evangélicas de comunión anglicana de todo el mundo.
 Charlotte-Mecklenburg Schools, distrito escolar en Carolina del Norte (Estados Unidos).

Asimismo, en informática, puede hacer referencia a:
 Content Management System (‘sistema de gestión de contenidos’), programa informático que permite crear un entorno de trabajo colaborativo para la creación y administración de contenidos.
 Cryptographic Message Syntax, un estándar criptográfico.

Además, puede referirse a:
 Experimento CMS (de Compact Muon Solenoid, ‘solenoide compacto de muones’); en física, uno de los dos detectores de partículas de propósito general del Gran Colisionador de Hadrones.
 Corpus der minoischen und mykenischen Siegel; en investigación arqueológica, un proyecto de investigación sobre los sellos minoicos y micénicos.